«Работнічкі» () — македонський футбольний клуб зі Скоп'є, заснований 1937 року. Виступає у Першій лізі Македонії.

Досягнення 
Чемпіонат Македонії:
 Чемпіон (4): 2005, 2006, 2008, 2014

Кубок Македонії:
 Володар кубка (4): 2008, 2009, 2014, 2015

Кубок Ліги:
 Володар кубка (10): 1953, 1954, 1955, 1957, 1958, 1966, 1968, 1973, 1977, 1980

Виступи в єврокубках

Посилання 
 Офіційна сторінка  

Футбольні клуби Північної Македонії
Футбольні клуби, засновані 1937
Спорт у Скоп'є